Ahlertsberg steht für Berge nahe Bad Laasphe im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

 Großer Ahlertsberg (644,9 m)
 Kleiner Ahlertsberg (597,8 m)